Castlevania II: Belmont’s Revenge известная в Японии как  — платформер, выпущенный для Game Boy в 1991 году. Это вторая игра в серии Castlevania для Game Boy и она является продолжением предыдущей игры, Castlevania: The Adventure. Belmont’s Revenge в цвете включена в четвёртый том сборников Konami GB Collection. Действия игры происходят спустя 15 лет после Castlevania: The Adventure, когда Дракула возвращается и похищает Солейю, сына Кристофера Белмонта, в день его совершеннолетия и превращает его в демона. Обладая мистическими способностями Солейю, Дракула восстанавливает человеческий облик и свой замок, заставляя Кристофера снова противостоять ему, чтобы спасти его сына и Трансильванию.

Игровой процесс 
В отличие от предыдущей части для Game Boy, в игре доступно вспомогательное оружие в виде святой воды и топоров (или креста в японской версии). Существует четыре начальных уровня, каждый из которых проходит в отдельном замке с уникальной темой, такой как воздух, растение, земля и кристалл, которые можно пройти в любом порядке, аналогично Mega Man. Есть также очень большие комнаты с ловушками на уровнях. В игре также используется система паролей.

Разработка 
Североамериканская версия игры меняет одно из под-оружий, заменяя крест топором. Крест имел большую горизонтальную траекторию, похожую на кнут огненного шара, в то время как топор может двигаться вверх по дуге, проходя сквозь стены и барьеры. Konami GB Collection, выпущенная только в Японии и Европе, восстанавливает оригинальный крест.

Дизайн упаковки для североамериканской и европейской версий был создан Томом Дюбуа, который также разработал упаковку для многих других продуктов Konami за пределами Японии.

Отзывы 

IGN полагал, что игра лучше использует аппаратное обеспечение Game Boy чем первая портативная Castlevania, а также приветствовал включение в неё традиционных предметов Castlevania, оружия и более чёткую графическую эстетику. Однако она все ещё пострадала из-за недостатка скорости персонажа и короткой продолжительности игры. GameSpy назвал её одной из лучших экшенов на оригинальном Game Boy. Тим Тури из Game Informer назвал её лучшей Castlevania на оригинальном Game Boy; он указал на улучшенную графику и использование вспомогательного оружия.

Заметки

Примечания 

Компьютерные игры 1991 года
Castlevania
Игры для Game Boy Color
Платформеры
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Приквелы компьютерных игр
Игры для Game Boy
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры